

Carriera 
Con la  ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Palmarès 
 Leaders Cup: 1
Le Mans: 2014
 
Le Mans: 2015-16

Real Madrid: 2022

Nazionale 
  Olimpiadi
  Tokyo 2020

Onorificenze

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Francia
Cestisti francesi in NBA